Димитър Домазетов може да се отнася за:

 Димитър Домазетов (1865 – 1903), български революционер от ВМОРО;
 Димитър Домазетов (1905 – 1925), български революционер от ВМРО.